Sud è il nome di due distinte riviste letterarie edite a Napoli ad oltre 50 anni di distanza e legate da un progetto culturale comune.

Sud - 1945-1947
Sud - Rivista culturale fu edita a Napoli dal 1945 al 1947 per sette numeri. Fondata e diretta da Pasquale Prunas, vide in redazione la collaborazione di Luigi Compagnone, Samy Fayad, Giuseppe Patroni Griffi, Raffaele La Capria, Ennio Mastrostefano, Anna Maria Ortese, Vasco Pratolini, Francesco Rosi, Rocco Scotellaro, Tommaso Giglio, Domenico Rea, Gianni Scognamiglio e altri. 

Una ristampa anastatica integrale è stata curata da Giuseppe Di Costanzo per l'editore Palomar.

Sud - 2004-2012
Sud - Rivista europea è uscita dal 2004 a Napoli, riprendendo e continuando il progetto originario della rivista Sud, a opera di un gruppo di redattori e scrittori tra cui Renata Prunas, Antonio Ghirelli (già nel primo Sud), Francesco Forlani, Eleonora Puntillo, Giampaolo Graziano, Martina Mazzacurati, Claudio Franchi, Paolo Trama, Luigi Esposito, Giuseppe Catenacci e altri. La rivista, diretta dallo scrittore campano Francesco Forlani, su progetto grafico del designer napoletano Marco De Luca, è stata pubblicata fino al numero 8 dalla casa editrice napoletana Dante & Descartes ed ha proseguito dal numero 9 con le edizioni Lavieri. La redazione "napoletana" era localizzata presso la Scuola Militare Nunziatella. Presidente della pubblicazione è stato Giuseppe Catenacci, all'epoca anche presidente dell'associazione Ex allievi della Nunziatella, direttore responsabile la giornalista Nora Puntillo, direttore artistico Francesco Forlani e direttore creativo Marco De Luca. 

La rivista ha ospitato firme quali Mariano Bàino, Esteban Buch, Sylvano Bussotti, Ennio Cavalli, Aldo Clementi, Biagio Cepollaro, Béatrice Commengé, Alain Daniélou, Dominique Delcourt, Erri De Luca, Luis De Pablo, Petr Král, Milan Kundera, Jean-Claude Izzo, Roberto Masotti, José Muñoz, Stefania Nardini, Marco Palasciano, Matteo Palumbo, Silvio Perrella, Felice Piemontese, Lakis Proguidis, Roberto Saviano, Tiziano Scarpa, Gianni Scognamiglio, Jean-Charles Vegliante, Wu Ming e altri. Due pagine in ogni numero della rivista sono dedicate agli archivi Sud (1945-1947), di cui sono proposti materiali inediti, a cura di Renata Prunas.

La rivista è stata distribuita in abbonamento e in libreria e nelle maggiori edicole metropolitane.
Sul sito dedicato alla rivista, di recente costruzione, sono stati resi disponibili anche i file PDF dei precedenti numeri; alcuni articoli sono stati pubblicati in anteprima su Nazione Indiana.

La rivista è stata nuovamente chiusa dopo il numero 15.

Note

Voci correlate
Scuola militare Nunziatella

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sud 1945-1947, scheda a cura di Francesca Rocchetti http://circe.lett.unitn.it/le_riviste/riviste/sud.html
 Ex allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli http://www.nunziatella.it/
 Libreria Dante & Descartes http://www.dantedescartes.it/
 Edizioni Lavieri http://www.lavieri.it/
 L'archivio digitale della rivista 2003-2012 (formato pdf) SUD on line
 Sud numero 80 - numero speciale https://www.academia.edu/19185279/Rivista_Sud_numero_80

Articoli
Anna Maria e gli anni della Nunziatella  di Renata Prunas http://www.nazioneindiana.com/2006/12/22/anteprima-sud-renata-prunas-vs-anna-maria-ortese/ 
A solo per ciabatte. Per Beckett nei suoi 100 anni di Giancarlo Alfano http://www.nazioneindiana.com/2006/12/13/anteprima-sud-n%c2%b08-giancarlo-alfano/
 L'autoritratto: un'indagine al di sopra di ogni sospetto di Piero Berengo Gardin e Renata Prunas http://www.nazioneindiana.com/2006/11/07/anteprima-sud-7gianni-scognamiglio-anna-maria-ortese/
 Vista dalla terapia intensiva di Saul Bellow http://www.nazioneindiana.com/2006/10/08/anteprima-sud-saul-bellow/
 Resti e Musica di Lucio Saviani, Riccardo in sé Riccardo Terzo da Shakespeare e da se stesso di Pasquale Panella http://www.nazioneindiana.com/2006/09/13/anteprima-sud-7-pasquale-panella-e-lucio-saviani/
 Il catalogo delle cose inutili di Andrea Di Consoli http://www.nazioneindiana.com/2006/08/06/anteprima-sud-7andrea-di-consoli/
 Breve storia del travestimento di Marek Bienczyk http://www.nazioneindiana.com/2006/05/02/anteprima-sud-marek-bienczyk/
 Dell'Amicizia/Anna Maria Ortese http://www.nazioneindiana.com/2005/11/03/dellamiciziaanna-maria-ortese/
 Usura! - triptyque http://www.nazioneindiana.com/2008/12/09/usura-triptyque/
 Articoli relativi alla rivista sul blog Nazioneindiana https://www.nazioneindiana.com/tag/rivista-sud/

Riviste letterarie italiane